Вильянуэва-де-Оскос (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Занимает площадь 72,98 км². Население — 406 человек.

Население

Примечания

Ссылки 
 Federación Asturiana de Concejos 
 Guía del Occidente. Villanueva de Oscos 

Муниципалитеты Астурии